Ден Босх:
 Хертогенбос (или Ден Босх) — город и община в Нидерландах.
 «Ден Босх» — футбольный клуб из Хертогенбоса.
 «Ден Босх» — баскетбольный клуб из Хертогенбоса.

См. также